1964 Голяма награда на Австрия е 1-вото за Голямата награда на Австрия и седми кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 23 август 1964 година на пистата Целтвег Еърфийлд близо до едноименния град, Австрия.

Самото състезание е успешно, но се преценява, че трасето е твърде опасно, тясно и неравно. Зрителите се оплакват от малкото удобни райони за гледане. ФИА отстранява състезанието от календара на Формула 1 до построяването на подходяща писта.

Състезание

Бележки 
 Първа и единствена победа на Лоренцо Бандини.
 Йохен Ринт става първият австриец в шампионата на Формула 1.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Австрия